Název Kováčovský potok má více vodních toků:

 Kováčovský potok (levostranný přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Kováčovský potok (pravostranný přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Zvolen
 Kováčovský potok (přítok Trstianskeho potoka) – pravostranný přítok Trstianskeho potoka na Slovensku v okrese Levice